Кри́стофер Диамантопу́лос (; род. , Торонто) — канадо-греческий актёр. Наиболее известен ролями Расса Ханнемана в телесериале «Кремниевая долина», Мо Ховарда в фильме «», Финна в телесериале «Образцовые бунтарки» и озвучиванием Микки Мауса в одноимённом мультсериале, а также в мультсериале «».

Карьера 
Он начал появляться в телевизионных рекламах и театральных постановках в девятилетнем возрасте, а в восемнадцатилетнем возрасте ушёл из дома, чтобы принять участие в национальных туров по США. Вскоре он работал на Бродвее, где играл главные роли в мюзиклах «The Full Monty» (2002) и «Отверженные» (2003). Учился в средней школе .

Сыграл Робина Уильямса в телефильме «Behind the Camera: The Unauthorized Story of Mork & Mindy» совместно с Эринн Хейс. Он также снимался в качестве приглашённой звезды в телесериалах «Кевин Хилл», «Зачарованные», «Клан Сопрано», «Части тела» и «Юристы Бостона». В 2007 году появился с Деброй Мессинг в мини-сериале «» в роли Родни.

Он неоднократно сыграл роль в телесериале «State of Mind». В 2009 году выступал в качестве приглашённого актёра в мультсериале «Американский папаша!».

Он сыграл Роба Уайсса в восьмом сезоне телесериала «24 часа». Сыграл Фрэнка Синатру в мини-сериале «Клан Кеннеди». У него были роли Джулиана в телесериале «Всю ночь напролёт», Брайана в телесериале «Офис» и Марки в телесериале «Замедленное развитие». В 2012 году сыграл Мо Ховарда в фильме «».

В 2013 году озвучил Микки Мауса в одноимённом мультсериале, а также в мультсериале «», несмотря на то, что Брет Иван озвучивает Микки в большинстве проектов после смерти Уэйна Оллвайна в 2009 году.

В 2017 году снимался в бродвейском мюзикле «».

Личная жизнь 
Вырос в Канаде и Греции. Имеет греческое происхождение и является членом Греческого православия, а также свободно говорит на греческом языке.

Познакомился с будущей супругой Беки Ньютон на станции Нью-Йоркского метро. Они поженились в 2005 году. В ноябре 2010 года Ньютон родила сына. В 2014 у них родилась первая дочь. А в 2020 году у них родилась вторая дочь.

Фильмография

Кино и телевидение

Озвучивание

Примечания

Ссылки 

Комики Канады